Bernardazzi:
 Giuseppe Bernardazzi (de)
 Alexandru Bernardazzi

 Strada Alexander Bernardazzi din Chișinău